Municipio de Monticello puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Monticello (condado de Piatt, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Piatt.
 Municipio de Monticello (condado de Wright, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wright.